Il doppio del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Arantxa Sánchez Vicario e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Zina Garrison e Jana Novotná 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Arantxa Sánchez Vicario /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Zina Garrison /  Jana Novotná (finale)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)
 Leila Meskhi /  Mercedes Paz (quarti di finale)

 Elise Burgin /  Patty Fendick (secondo turno)
 Rosalyn Nideffer /  Brenda Schultz (semifinali)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Linda Wild /  Shaun Stafford (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1992